Higher Ground kan avse:
Higher Ground (Stevie Wonder-låt)
Higher Ground (musikgrupp)
Higher Ground (musikalbum), musikalbum av Nilla Nielsen
Högre mark, sång vars engelska titel är Higher Ground